Bobby Womack (1944-2014), chanteur, guitariste et compositeur américain ;
  (1947-2013), frère de Bobby Womack, chanteur, guitariste et compositeur américain ;
  (1953-), femme de Cecil Womack, chanteuse et parolière américain ;
 Jack Womack (né en 1956), auteur américain de science-fiction ;
 Lee Ann Womack (née en 1966), chanteuse américaine de country.
Patronyme anglais